Zawody tenisowe na XXVII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w  NSW Tennis Centre w Sydney rozgrywane były w czterech konkurencjach. Mistrzami olimpijskimi w grach pojedynczych zostali Amerykanka Venus Williams i Rosjanin Jewgienij Kafielnikow.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Medaliści olimpijscy

Obrońcy tytułów 

2000